Les lettres CCBI peuvent correspondre à : 
 la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer.
 la communauté de communes de la Bourne à l'Isère.